Gremlins 2 - La nuova stirpe – film del 1990
Gremlins 2: The New Batch – videogioco del 1990 per vari home computer
Gremlins 2: The New Batch – videogioco del 1990 per Game Boy
Gremlins 2: The New Batch – videogioco del 1990 per NES
Gremlins 2: The New Batch – videogioco del 1991 per DOS